Вигастепек има више значења:

 Вигастепек (Теотитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Вигастепек (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику